Гак — металевий або дерев'яний стрижень, загнутий на одному кінці.
 Гак — нотний знак у знаменних співах.
 Гак — діакритичний знак.
 Гак — рослина роду момордика (Momordica).

Прізвище 

 Гак Анатоль (1893—1980) — український прозаїк, драматург, гуморист, фейлетоніст, журналіст.
 Гак Мусій (справжнє ім'я Роман Григорович Купчинський; 1894—1976) — український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч.

Див. також 
 Гачок